Kombinace písmen P, S a N může mít více významů:

 zkratka pro Příruční slovník naučný
 zkratka pro PlayStation Network
 PSN (firma)